Het wereldkampioenschap superbike van Brands Hatch 2008 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de negende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 3 augustus 2008 op Brands Hatch nabij West Kingsdown, Verenigd Koninkrijk.

Het raceweekend werd overschaduwd door een zwaar ongeluk van Craig Jones in de Supersport-klasse. Jones kwam op een nat wegdek ten val, waarbij hij op de racelijn terecht kwam. Andrew Pitt kon hem niet meer ontwijken en reed tegen zijn hoofd aan. De race werd direct gestopt en Jones werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij diezelfde nacht op 23-jarige leeftijd aan zijn verwondingen overleed.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
De race werd na 8 ronden stilgelegd vanwege een ongeluk van Robbin Harms. Later werd de race herstart, maar werd deze na 7 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Craig Jones, die later aan zijn verwondingen overleed. De uitslagen van deze races werden bij elkaar opgeteld zodat hier een einduitslag uit opgemaakt kon worden; zo kon het dat Jones als tweede werd geklasseerd.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Brands Hatch